Lionel Andrés Messi (født d. 24. juni 1987) er en argentinsk professionel fodboldspiller, som spiller for Ligue 1-klubben Paris Saint-Germain og Argentinas landshold.

Historie 
Han startede i sin fars klub Grandoli som 5-årig og var 13 år, da han blev optaget hos FC Barcelonas fodboldskole La Masia. 1. maj 2005 blev han den yngste målscorer for Barcelona nogensinde. Da Messi var barn blev han diagnosticeret med væksthormon-mangel, så han ikke kunne vokse. Lægerne mente, at han aldrig blev fodboldspiller eftersom hans familie ikke havde penge til medicinen. Messi er blevet kåret til verdens bedste fodboldspiller fem gange.

Messi har (pr. juli 2015) spillet 103 kampe og scoret 46 mål for det argentinske landshold. Som spiller i FC Barcelona har han været med til at vinde det spanske mesterskab, Champions League, Copa Del Rey, Spansk Supercup, UEFA Super Cup og VM for klubhold.

I 2007 blev han nomineret til FIFA World Player of the Year sammen med Cristiano Ronaldo og Kaká, men måtte tage til takke med en 2. plads, slået af Kaká. Ved 2008-afstemningen blev han ligeledes nr. 2. 
Han blev nomineret til FIFA World Player of the Year igen i 2009 og denne gang vandt han. I 2009 vandt han også France Footballs Ballon d'Or. I 2010 var han nomineret til Fifa Ballon d'Or sammen med sine holdkammerater Iniesta og Xavi, han endte med dog at vinde for andet år i træk. Messi vandt ligeledes i 2011 og igen i 2012 og satte dermed rekord da han nu har vundet prisen fire gange i træk

Messi har gennem sin karriere sat mange rekorder og en af dem er rekorden som den mest scorende spiller i et kalenderår da han i 2012 scorede 91 mål. Den tidligere rekordindehaver var tyske Gerd Müller der i 1972 scorede 85 mål for FC Bayern München og landsholdet. En anden rekord er rekorden for flest scorede mål i La Liga. En rekord der blev sat den 22. november 2014.

Karrierestatistik

Klub 
Opdateret den 8. sep 2014.

Reservehold

Førstehold

Titler 
 Spanske mesterskab: 10
 2004/2005, 2005/2006, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019 med FC Barcelona

 UEFA Champions League: 4
 2005/2006, 2008/2009, 2010/2011, 2014/2015 med FC Barcelona

 Spanske Pokalturnering: 7
 2008/2009, 2011/2012, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021 med FC Barcelona 

 Spansk Supercup: 8
 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018 med FC Barcelona

 UEFA Super Cup: 3
 2009, 2011, 2015 med FC Barcelona

 VM for Klubhold: 3
 2009, 2011, 2015 med FC Barcelona

 VM i fodbold
 2022

 VM U/20: 1
 2005 med Argentinas U/20-fodboldlandshold

 De Olympiske Lege: 1
 2008 med Argentinas fodboldlandshold

Privatliv 
Siden han var 20 år i 2008, har Messi boet sammen med Antonella Roccuzzo, som han har kendt, siden han var fem år gammel. Parret har tre sønner, Thiago (født 2012), Mateo (født 2015) og Ciro (født 2018).

Litteratur 

 Jepsen, Michael (2017). Messi mod Ronaldo. København: Memoris. ISBN 9788799995721.

Kilder

Eksterne henvisninger 

 

Personer fra Rosario
Fodboldspillere fra Argentina
Fodboldlandsholdsspillere fra Argentina
Fodboldspillere fra FC Barcelona
Fodboldspillere fra Paris Saint-Germain
Angribere (fodbold)
Venstrebenede fodboldspillere
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2006
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2010
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2014
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2018
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2022
Deltagere ved Copa América 2007
Deltagere ved Copa América 2011
Deltagere ved Copa América 2015
Deltagere ved Copa América Centenario
Deltagere ved Copa América 2019
Deltagere ved Copa América 2021